Le mot hélice est issu d'un mot grec helix signifiant « spirale ». Un objet en forme d'hélice est dit hélicoïdal.

En mécanique l'hélice est un appareil de traction ou de propulsion. Voir aussi:
 Hélice (navire)
 Hélice (aéronautique)
 Hélice modulaire
En géométrie l'hélice est une courbe.
 En biochimie l'hélice est une conformation tridimensionnelle.
 En astronomie, hélice (astronomie)
 En zoologie, hélice est le nom de plusieurs espèces d'escargots terrestres: l'Hélice grimace, l'Hélice cerise ,l'Hélice des arbustes, etc. 
 Hélice (en grec ancien ) est une ville Grèce antique portuaire d'Achaïe.
 Hélicé (lune)
 nébuleuse de l'Hélice
 Hélyce (avec un Y) est le nom du bus à haut niveau de service de Saint-Nazaire

Toponymes 
Anse aux Hélices, un plan d'eau reliant lac Magnan et le lac Brochu, dans le réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.

Voir aussi